|-
|  ||  || 25 октября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7602) Yidaeam ||  || 31 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7603) Салопия (Salopia) ||  || 25 июля 1995 || Church Stretton || Стивен Лори
|-
| (7604) Kridsadaporn ||  || 31 августа 1995 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7605) Cindygraber ||  || 21 сентября 1995 || Каталина || Тимоти Спар
|-
|  ||  || 20 сентября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7607) Биллмерлин (Billmerline) ||  || 18 сентября 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7608) Телеграмия (Telegramia) ||  || 22 октября 1995 || Клеть || Я. Тиха
|-
|  ||  || 18 ноября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7610) Садбери (Sudbury) || 1995 XB || 3 декабря 1995 || Sudbury || Деннис ди Сикко
|-
| (7611) Хаситацу (Hashitatsu) ||  || 23 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 12 февраля 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7613) Акикики (ʻAkikiki) || 1996 DK || 16 февраля 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (7614) Масатоми (Masatomi) || 1996 EA || 2 марта 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 9 октября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7616) Садако (Sadako) ||  || 6 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 7 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7618) Gotoyukichi ||  || 6 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 13 января 1997 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7620) Вилларт (Willaert) || 4077 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7621) Свелинк (Sweelinck) || 4127 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7622) Перголези (Pergolesi) || 6624 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7623) Стамиц (Stamitz) || 9508 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7624) Глюк (Gluck) || 1251 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7625) Луи Шпор (Louisspohr) || 2150 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7626) Iafe ||  || 20 августа 1976 || Сан-Хуан || -
|-
| (7627) Wakenokiyomaro ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (7628) Евгенийфёдоров (Evgenifedorov) || 1977 QY || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7629) Форос (Foros) ||  || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7630) Yidumduma ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7631) Vokrouhlicky || 1981 WH || 20 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7632) Станислав (Stanislav) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7633) Volodymyr ||  || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7634) Shizutani-Kou ||  || 14 ноября 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (7635) Carolinesmith ||  || 6 ноября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7636) Комба (Comba) || 1984 CM || 5 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7637) 1984 DN || 1984 DN || 23 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7638) Глэдман (Gladman) || 1984 UX || 16 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7639) Offutt ||  || 21 февраля 1985 || Ок-Ридж || -
|-
| (7640) Marzari || 1985 PX || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 5 октября 1986 || Пивниц || Милан Антал
|-
| (7642) 1988 TZ || 1988 TZ || 13 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 6 ноября 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (7644) Ксльюис (Cslewis) ||  || 4 ноября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7645) Понс (Pons) ||  || 4 января 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7646) 1989 KE || 1989 KE || 29 мая 1989 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7647) Этрепиньи (Etrepigny) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7648) Tomboles ||  || 8 октября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (7649) Бугенвиль (Bougainville) ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7650) Kaname || 1990 UG || 16 октября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7651) Villeneuve ||  || 15 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7653) 1991 UV || 1991 UV || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 11 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7655) Adamries ||  || 28 декабря 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7656) Joemontani || 1992 HX || 24 апреля 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7657) Jefflarsen ||  || 25 апреля 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 22 января 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 15 февраля 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7660) Alexanderwilson ||  || 5 ноября 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7661) Рейнкен (Reincken) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 3 сентября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 2 сентября 1994 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7664) Намахагэ (Namahage) ||  || 2 октября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7665) Путиньяно (Putignano) ||  || 11 октября 1994 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
| (7666) Keyaki ||  || 4 ноября 1994 || Сендай || K. Cross
|-
|  ||  || 29 января 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7668) Mizunotakao ||  || 31 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7669) Мальше (Malse) || 1995 PB || 4 августа 1995 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
| (7670) Кабелач (Kabelac) || 1995 QJ || 20 августа 1995 || Ондржеёв || Л. Коткова
|-
| (7671) Альбис (Albis) ||  || 22 октября 1995 || Клеть || З. Моравец
|-
| (7672) Хокинг (Hawking) ||  || 24 октября 1995 || Клеть || -
|-
| (7673) Инохара (Inohara) ||  || 20 октября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7674) Kasuga ||  || 15 ноября 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7675) Гориция (Gorizia) ||  || 23 ноября 1995 || Фарра-д’Изонцо || -
|-
|  ||  || 18 ноября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7677) Сава (Sawa) ||  || 27 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7678) Онода (Onoda) ||  || 15 февраля 1996 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (7679) Азиаго (Asiago) ||  || 15 февраля 1996 || Азиаго || У. Мунари, М. Томбелли
|-
| (7680) Cari || 1996 HB || 16 апреля 1996 || Стронконе || -
|-
| (7681) Чэньцзинжунь (Chenjingrun) ||  || 24 декабря 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7682) Miura ||  || 12 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7683) Wuwenjun || 1997 DE || 19 февраля 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7684) Мариоферреро (Marioferrero) || 1997 EY || 3 марта 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
|  ||  || 1 марта 1997 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7686) Wolfernst || 2024 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7687) Matthias || 2099 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7688) Lothar || 2536 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7689) Reinerstoss || 4036 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7690) Sackler || 2291 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7691) Brady || 3186 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7692) Edhenderson ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7693) Hoshitakuhai || 1982 WE || 20 ноября 1982 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7694) Красетин (Krasetin) || 1983 SF || 29 сентября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7695) Пржемысл (Premysl) ||  || 27 ноября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7696) Liebe || 1988 JD || 10 мая 1988 || Ла-Силья || W. Landgraf
|-
| (7697) 1989 AE || 1989 AE || 3 января 1989 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (7698) Швейцер (Schweitzer) ||  || 11 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7699) Бозек (Bozek) ||  || 2 февраля 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7700) Rote Kapelle ||  || 13 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|}